Александр Меньшиков:
 Меньшиков, Александр Владимирович (1917—1995) — советский футбольный судья.
 Меньшиков, Александр Владимирович (1918—1945) — Герой Советского Союза.
 Меньшиков, Александр Евгеньевич (род. 1964) — советский и украинский футболист. См. также